Франциска — боевой топор франков и других германских племён.
 (520) Франциска — астероид главного пояса, который входит в состав семейства Эос.